Обстрелы Исфары (, ) — эпизод военных действий обстрела и бомбардировок города Исфара киргизскими военнослужащими во время пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном в сентябре 2022 года.

Ответ киргизской стороны 
Государственная пограничная служба Киргизии заявила об обстреле села Паскы-Арык таджикскими военнослужащими, и в ответ начала обстрел и бомбардировки таджикских населённых пунктов Хистеварз, Ходжаи-Аъло, Куммазор, Овчикалача, Сурх, Исфара, Лаккон, Сомион, Бободжон-Гафуров, Чорбог, Канибадам, Богистон, Бустон.

Международная реакция 
24 ноября Министерство обороны США доставило в Исфару гуманитарную помощь в виде предметов первой необходимости пострадавшим во время конфликта на границе.

Примечания 

История Таджикистана
Киргизско-таджикистанские отношения